Agusta steht für:

 Agusta, eine ehemalige italienische Flugzeugfabrik
 AgustaWestland, ein ehemaliger italienischer Hersteller von Hubschraubern und Kleinflugzeugen
 MV Agusta, ein italienischer Motorradhersteller

Agusta ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Agusta (1907–1971), italienischer Unternehmer
 Giovanni Agusta (1879–1927), italienischer Unternehmer, Erfinder und Luftfahrtpionier
 Riccardo Agusta (1950–2018),  italienischer Unternehmer und Autorennfahrer